NGC 4999 (другие обозначения — UGC 8236, MCG 0-34-10, ZWG 16.12, IRAS13069+0156, PGC 45632) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4999
Дева (созвездие)